Bei einer Vaginoplastie wird die Form der Vagina korrigiert, um ästhetischen oder evtl. funktionellen Anforderungen gerecht zu werden. 

Insbesondere wird eine Verengung der Scheide durchgeführt, die dazu dient, eine fast unberührte Scheide vorzutäuschen und/oder um beim Geschlechtsakt wieder etwas mehr verspüren zu können – obgleich für die Frau selbst, aufgrund mangelnder Nervenenden der Scheidenwand, der Nutzen geringer erscheint als für den männlichen Geschlechtspartner. Die Scheidenverengung bzw. -straffung ist durch einen Mediziner insbesondere durch offensichtliche Narbenbildung zu erkennen.

Siehe auch 
 Labioplastik
 Hymenalrekonstruktion
 Kolpopoese

Therapeutisches Verfahren in der plastischen Chirurgie
Operatives Therapieverfahren
Vagina